Le Championnat du monde masculin de curling 1988 (nom officiel : Hexagon World Men's Curling Championship) est le  du monde masculin de curling.
Il a été organisé en Suisse dans la ville de Lausanne, dans la patinoire de Malley du 11 au 17 avril 1988.

Équipes

Classement 

*Légende: V = Victoire - D = Défaite

Résultats

Match 1

Match 2

Match 3

Match 4

Match 5

Match 6

Match 7

Match 8

Match 9

Playoffs

Demi-finales

Médaille de Bronze

Finale

Liens externes 
  Résultat sur le site de Fédération internationale de curling

1988
Curling masculin
Curling masculin 1988
Masculin Monde 1988
Sport en Suisse en 1988